Q3 puede referirse a:

 Audi Q3, un prototipo de coche que salió en el año 2011.
 Quake III Arena, un videojuego de 1999.
 Q3, un espacio de números p-ádicos en matemáticas.